Le tournoi de tennis de Brisbane est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1988, classée en catégorie Tier V, se dispute du  au .

Pam Shriver remporte le simple dames. En finale, elle bat Jana Novotná, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Betsy Nagelsen et Pam Shriver.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Brisbane
 Saison 1988 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1988
Brisbane
Tennis en Australie en 1987
Tennis en Australie en 1988
Sport en décembre 1987
Janvier 1988